Chittenden ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Brown Chittenden (1859–1944), US-amerikanische Malerin
 Frederick James Chittenden (1873–1950), englischer Botaniker
 Khan Chittenden (* 1983), australischer Schauspieler
 Martin Chittenden (1763–1840), US-amerikanischer Politiker
 Simeon B. Chittenden (1814–1889), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Chittenden (1730–1797), US-amerikanischer Politiker
 Thomas C. Chittenden (1788–1866), US-amerikanischer Politiker
 Russell Henry Chittenden (1856–1943), Biochemiker an der Yale University

Chittenden ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chittenden (Illinois)
 Chittenden (Kalifornien)
 Chittenden (Vermont)
 Chittenden County, Verwaltungseinheit in Vermont
 Mount Chittenden, ein Berg im Yellowstone-Nationalpark